Тягнибок () — украинская фамилия.

Известные носители:
 Тягнибок, Андрей Ярославович (род. 1973) — украинский политический деятель.
 Тягнибок, Олег Ярославович (род. 1968) — украинский политический деятель.
 Тягнибок, Ярослав Васильевич (1940—1984) — советский украинский легкоатлет, спортивный врач, кандидат медицинских наук, врач сборной СССР по боксу.